Brevicatenospora är ett släkte av svampar. Brevicatenospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brevicatenospora